Vašut ist der Familienname folgender Personen:
 Marek Vašut (* 1960), tschechischer Filmschauspieler
 Václav Vašut, tschechoslowakischer Skispringer